Полднево — название населённых пунктов в России:

 Полднево — деревня в Угранском районе Смоленской области;
 Полднево — село в Бердюжском районе Тюменской области;
 Полднево — село в Каслинском районе Челябинской области.